Miejscowości w Polsce:
 Pęchratka Mała
 Pęchratka Polska